Gerazym — imię męskie pochodzenia greckiego, pochodzące od słowa γερας, które oznacza „stary” lub „godny”. Jego patronem jest św. Gerazym, mnich żyjący w V wieku. Imię to na gruncie wschodniosłowiańskim brzmiało Harasym; pochodzą od niego liczne znane w Polsce nazwiska. 

Gerazym imieniny obchodzi 5 marca.

Gerazym w innych językach:
 rosyjski – Герасим 

Zobacz też:
 Michaił Gierasimow — radziecki twórca metody rekonstrukcji wyglądu twarzy zmarłych na podstawie zachowanych szczątków, nazwanej jego nazwiskiem (metoda Gierasimowa)

Przypisy 

Męskie imiona greckie